Lemma har flere betydninger:

 Lemma (leksikografi) – opslagsord
 Sætning (matematik) – hjælpesætning ved bevisførelse